

Patronyme 

 .

Toponyme 

 Harvard, ville américaine dans l'Illinois ;
 Harvard, ville américaine du Nebraska ;
 Harvard, municipalité du  ;
 la Harvard Business School, école de management de l'université Harvard ;
 l'observatoire de l'université Harvard (, HCO) ;
 , club omnisports universitaire de l'université  ;
 l'université Harvard, université privée américaine ;
 le glacier Harvard, glacier d'Alaska dans la baie du Prince-William.

Titre 
 Harvard Business Review, revue américaine sur le monde de l'entreprise.
 Harvard Lampoon, périodique humoristique et sarcastique de l'université Harvard.
 The Harvard Crimson, journal étudiant de l'université Harvard.

Autres 
 Architecture de type Harvard, conception de microprocesseurs.
 Harvard Mark I, ordinateur numérique américain.
 T-6 Harvard, avion d'entrainement américain de la Seconde Guerre mondiale.
 Maître du Hannibal de Harvard, nom de convention d'un enlumineur parisien anonyme du .
 , qui normalise la méthode typographique d’insertion des notes d’appel de références dans un texte ; cette méthode est fréquemment utilisée dans Wikipédia grâce aux modèles Harv, Harvsp (Harvard sans parenthèses) et Sfn.
 :Catégorie:Université Harvard.

Homonymie de titre